Le nom flamand ou néerlandais Van Dorpe ou Vandorpe désigne quelqu'un qui provient d'un village (dorp).

Van Dorpe
Léonard Van Dorpe, homme politique belge ;

Vandorpe
Mathilde Vandorpe, femme politique wallonne belge.
Patronyme néerlandais